Weißenborn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weißenborn im Erzgebirge, kommun, Sachsen, 
 Weißenborn, Thüringen, kommun, Thüringen, 
 Weißenborn, Hessen, kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Weißenborn, Droyßig – ort, Droyßig, Sachsen-Anhalt,